Сельское поселение Верхнеентальское — сельское поселение, существовавшее в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области до 1 апреля 2013 года.

Центр — село Верхняя Ентала.

Население по данным переписи 2010 года — 758 человек, оценка на 1 января 2012 года — 722 человека.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Верхнеентальский сельсовет.

1 апреля 2013 года вошло в состав Енангского сельского поселения.

География 
Располагалось на юго-востоке района. Граничило:
 на севере с Енангским сельским поселением,
 на западе с Плосковским сельским поселением,
 на юге с Байдаровским сельским поселением Никольского района и Костромской областью,
 на востоке с Кировской областью.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор и до упразднения сельского поселения состав Верхнеентальского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входил 41 населённый пункт, в том числе
34 деревни,
3 посёлка,
2 починка,
2 села.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кичменгско-Городецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году